Количество украинцев на 1 января 2015 года:

Диаспора

Постсоветское пространство

Америка

Европа

Азия

Австралия и Океания

Африка

См. также 
 Украинская диаспора

Примечания 

Украинцы
+